Titanomyrma lubei — ископаемый вид муравьёв из подсемейства Formiciinae, найденный на территории Вайоминга (США).

Описание 
Общая длина тела составляет около 5 см.  обитал на территории нынешней Северной Америки около 50 миллионов лет назад. Найденный экземпляр был крылатой самкой. В Северную Америку из Европы муравьи могли попасть в эоцене, перелетая с острова на остров за полярным кругом, где тогда произрастали субтропические леса. По информации BBC,  является одним из крупнейших муравьёв среди когда-либо найденных, матка этого вида муравья сопоставима по размерам с колибри. Вид был назван в честь сборщика типового экземпляра Луиса Любе (Louis Lube).

Систематика 
Новый вид отнесён к ископаемому подсемейству муравьёв Formiciinae, а в род Titanomyrma также включены два ранее известных вида из рода .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Найден пятисантиметровый муравей 
 Titanomyrma lubei — очень крупный муравей, живший 50 миллионов лет назад

Вымершие муравьи
Насекомые эоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2011 году
Любе, Луис